Alekper Mamedov – allenatore di calcio e calciatore sovietico
 Il'gar Mamedov – ex schermidore russo
 Rauf Mamedov – scacchista azero
 Ramiz Mamedov – ex calciatore russo